Yerba del sapo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Eryngium heterophyllum; o
 el nombre común de la planta Marrubium vulgare.